Индонезийское китайское имя — имена, используемые проживающими в Индонезии лицами китайской национальности.

До 1965 года 
В период нидерландского колониального владычества большинство китайцев, приезжающих в Голландскую Ост-Индию, говорили на миньских языках. Чиновники записывали в документах их имена со слуха (с диалектного произношения) с использованием правил нидерландского языка. В результате, к примеру, китайская фамилия Линь (林) превратилась в «Liem», Чэнь (陳) — в «Tan», Хуан (黃) — в «Oei», У (吳) — в «Go», Го (郭) — в «Kwee», Ян (楊) — в «Njoo», и т. п. Кроме того, в связи с тем, что не существовало стандартной системы романизации миньских диалектов китайского языка, запись одной и той же фамилии латиницей могла различаться: к примеру, фамилия Го могла записываться не только как «Kwee», но также и как «Kwik», «Que» или «Kwek». Эта система записи китайских имён продолжала использоваться и после обретения Индонезией независимости, и до сих пор встречается среди эмигрантов в Европе и Америке.

Правительство Индонезии дважды изменяло официальную систему романизации китайских имён. В 1947 году сочетание «oe», пришедшее из нидерландского языка, было заменено на «u», в результате чего, к примеру, фамилия «Loe» превратилась в «Lu». В 1972 году пришедшее из нидерландского языка «j» было заменено на «y», в результате чего, к примеру, фамилия «Njoo» превратилась в «Nyoo».

Период «Нового порядка» 
Когда к власти в Индонезии пришёл президент Сухарто, то его кабинетом в 1966 году был издан закон, обязывающий проживающих в Индонезии лиц китайского происхождения изменить свои имена на индонезийский лад. Это было осуществлено различными способами.

Некоторые из проживающих в Индонезии китайцев взяли себе западные имена и яванские или сундские фамилии. При этом вполне могло оказаться, что два человека с одной и той же китайской фамилией, выбирая себе похожую по звучанию яванскую фамилию, выберут в итоге абсолютно разные, в результате чего фамилия «Линь» (林) в одном случае будет заменена на «Limanto», а в другом — на «Halim» (и там и там содержится слог «lim» — миньская запись фамилии «Линь»).

Другие просто переводили свои фамилии с китайского на яванский, в результате чего та же фамилия Линь переходила в «Wanandi» («линь» переводится с китайского как «лес», что на яванском будет «wana», «-ndi» — это суффикс мужского рода).

«Индонезизация» китайских имён путём добавления западных либо индонезийских префиксов или суффиксов привела к появлению такого количества экзотических вариантов, что индонезийцев китайского происхождения всё равно можно легко отличить по фамилиям.

Период после 2000 года 
После отставки Сухарто индонезийцам китайского происхождения было вновь разрешено пользоваться своими китайскими фамилиями. Некоторым из них этот вопрос был безразличен, и они оставили «индонезизированные» имена и фамилии. Другие вернулись к китайским именам, однако если одни из них использовали старые формы записи, то другие предпочли записывать китайские имена латиницей с помощью современной системы пиньинь.

См. также 
 Индонезийское имя
 Китайское имя

Ссылки 
 Irzanti Sutanto "Ganti Nama di Kalangan Keturunan Tionghoa Peraturan dan Kebebasan "

Китайские имена